Carver steht für:

 Carver One, ein dreirädriges Kraftfahrzeug
 Kurzform von Carving-Ski
 ein Sandskulpteur, siehe Sandskulptur
 Carver (Film), US-amerikanischer Horrorfilm von 2008

Carver ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Carver (* 1991), australischer Radrennfahrer
 Caitlin Carver (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin

 Charlie Carver (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Claire Carver-Dias (* 1977), kanadische Synchronschwimmerin
 George Washington Carver (1864/5–1943), US-amerikanischer Botaniker
 J. Ward Carver (1881–1942), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 James Carver (* 1969), britischer Politiker
 Jeffrey A. Carver (* 1949), US-amerikanischer SF-Autor
 Jesse Carver (1911–2003), englischer Fußballspieler und -trainer

 Johnny Carver (* 1940), US-amerikanischer Countrysänger 
 Jonathan Carver (1710–1780), englisch-US-amerikanischer Entdecker
 Jordan Carver (* 1983), deutsches Model, siehe Ina Maria Schnitzer

 Lynne Carver (1916–1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Martin Carver (* 1941), britischer Archäologe
 Mary Carver (1924–2013),  US-amerikanische Schauspielerin
 Max Carver (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Carver (1915–2001), britischer General und Chef des Verteidigungsstabes
 Oswald Carver (1887–1915), britischer Ruderer
 Randie Carver (1974–1999), US-amerikanischer Boxer
 Raymond Carver (1938–1988), US-amerikanischer Autor
 Robert Carver, schottischer Komponist
 Sonora Carver (1904–2003), US-amerikanische Pferdetaucherin
 Steve Carver (1945–2021), US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Fotograf
 Veronika Carver (* 1992), deutsche Autorin
 Wayman Carver (1905–1967), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist und Flötist
 William Frank Carver (1840–1927), US-amerikanischer Scharfschütze

Carver ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Carver (Arkansas)
 Carver (Kentucky)
 Carver (Massachusetts)
 Carver (Minnesota)
 Carver (Oregon)
 Carver Beach (Minnesota)
 Carver Court (Virginia)
 Carver Gardens (Virginia)
 Carver Heights (Florida)
 Carver Manor (Florida)
 Carver Park (Nevada)
 Carver Ranches (Florida)
 Carver Village (Florida)

im NRHP gelistete Objekte:
 Carver Gymnasium, in Lonoke, Arkansas, ID-Nr. 09000741
 Carver Historic District, in Carver, Minnesota, ID-Nr. 80001960
 Carver Industrial Historic District, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 00000559
 Carver Memorial Library, in Searsport, Maine, ID-Nr. 93001113
 Carver Residential Historic District, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 02000365
 Carver Theater, in New Orleans, Louisiana, ID-Nr. 98001078
 Carver Theatre, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 03000658
 Carver’s Creek Methodist Church, in Council, North Carolina, ID-Nr. 08000365

Siehe auch:
 Carvers